Assadow (auch Asadov, Asadow, Äsädov; , ), in der weiblichen Variante Assadowa (auch Asadova, , ), ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Arkadjewitsch Assadow (1923–2004), russischer Dichter und Prosaist
 Heydər Əsədov (* 1959), aserbaidschanischer Politiker 
 Məhəmməd Əsədov (1941–1991), aserbaidschanischer Militär und Politiker 
 Əli Əsədov (* 1956), aserbaidschanischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Oqtay Əsədov (* 1955), aserbaidschanischer Politiker und Präsident der Nationalversammlung
 Səttar Əsədov (1910–1974), aserbaidschanischer Zoologe mit dem Fachgebiet der Helminthologie
 Ziyafəddin Əsədov (* 1950), aserbaidschanischer Chemiker